Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – olimpiada szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców  i Racjonalizatorów jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej przy współpracy z:
 Ministerstwem Edukacji Narodowej
 Urzędem Patentowym RP
 wojewódzkimi/regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji
 Kuratorami oświaty
 kadrą kierowniczą szkół ponadgimnazjalnych

Formuła olimpiady zakładała ocenę stanu wiedzy uczestników z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.

Honorowy patronat nad olimpiadą sprawowała Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano ostatnią, XXXIX edycję olimpiady. Na jej miejsce ustanowiono Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Cel i zasady olimpiady 
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości przeznaczona była dla szkół ponadgimnazjalnych, a jej celem było zainteresowanie młodzieży:
 
 poznawaniem prawa z zakresu własności przemysłowej
 rozwijaniem umiejętności wykonywania i zgłaszania projektów wynalazczych
 historią wynalazków oraz ich twórców

Organizatorzy powoływali stale urzędujący oraz czuwający nad przebiegiem olimpiady, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości,
w składzie minimum 4-osobowym, na 5-letnią kadencję.

Przebieg Olimpiady 
Na Olimpiadę Wiedzy o Wynalazczości składały się trzy etapy:

I Etap - Eliminacje szkolne 
Przeprowadzeniem eliminacji szkolnych zajmowały się Szkolne Komitety Organizacyjne, powywoływane przez dyrektora danej placówki edukacyjnej.

Na etap I składały się 2 części:

 Eliminacje wstępne, w trakcie których uczestnicy, w ciągu siedmiu dni, składali pisemne odpowiedzi na trzydzieści pytań z zakresu prawa własności przemysłowej i historii wynalazków.
 Finał szkolny polegał na przeprowadzeniu testu pisemnego, którego wyniki stanowiły podstawę do wyłonienia trzyosobowej drużyny, reprezentującej daną szkołę.

II Etap - Eliminacje okręgowe 
II etap olimpiady przeprowadzany był przez członków Polskiego Związku Stowarzyszeń Racjonalizatorów i Wynalazców lub innych upoważnionych przedstawicieli i składał się z części pisemnej oraz ustnej.
Celem części pisemnej było wyłonienie dwunastu uczestników do wzięcia udziału w kwalifikacjach ustnych, w których liczba punktów była sumą punktacji, zdobytej w całym drugim etapie.

Po przeprowadzeniu eliminacji okręgowych, organizatorzy zgłaszali trzyosobowe drużyny, reprezentujące dany okręg do wzięcia udziału w III etapie.

III Etap - Eliminacje ogólnopolskie 
Miejscem przeprowadzania eliminacji ogólnopolskich były placówki szkolne, wyznaczane do tego celu każdego roku.

III etap rozpoczynał się egzaminem pisemnym, którego najlepszych piętnastu uczestników uzyskiwało tytuł laureata i brało udział w indywidualnym etapie ustnym. Pozostałym uczestnikom przysługiwał tytuł finalisty olimpiady.

Na podstawie rezultatów części pisemnej ustalało się klasyfikację drużynową, zaś na podstawie wyników obu części, klasyfikację indywidualną laureatów.

Przywileje dla finalistów i laureatów olimpiady 
Na uczestników etapu ogólnopolskiego czekały przywileje w dalszej ścieżce edukacyjnej, takie jak: ułatwienia w rekrutacji na wiele kierunków technicznych w uczelniach wyższych, czy zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje w zawodzie.

Zobacz też 
 Olimpiada Innowacji Technicznych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Wynalazczości
Prawo własności przemysłowej